Aytos () est une localité de l'oblast de Bourgas en Bulgarie.
Cette ville compte environ 21 000 habitants.

Ville en Bulgarie